Маркетинг у видавни́чій спра́ві — етап редакційно-видавничого процесу, який у переважній більшості середніх і великих видавництв настає після одержання редактором первинних документів від автора. Адже чим раніше буде продуманий і організований комплекс заходів, спрямованих на промоцію (просування на книжковому ринку) конкретного видавничого продукту, тим успішніше можна його реалізувати.

Завданням редактора на цьому етапі є написання такого рекламного тексту, який би відразу «запрацював» на створення високого іміджу майбутнього видання. Нерідко буває, що слабкий зміст книги компенсується успішною рекламою та іншими маркетинговими акціями. І, навпаки, прекрасне за змістом видання раптом «залягає» на складі, бо і каталожна картка, і анотація, і рекламні тексти для преси зроблені бездушно, непрофесійно, без живої іскорки.

Маркетингові витрати — це відносно нова стаття витрат, на збільшення якої керівники видавництв свідомо погоджуються з об'єктивних причин. В умовах жорсткої конкуренції серед видавців, яка дедалі загострюватиметься, виникає потреба в пожвавленні й урізноманітненні маркетингової діяльності. Йдеться передусім про рекламну продукцію видавництва (буклети, каталоги випущених видань, прайс-листи), оплату рекламної площі на сторінках фахових ви-дань (наприклад, «Друкарство», «Книжковий клуб-плюс», «Книжковий огляд», «Книжник-ревю» та ін.), оплату за замовлені фахівцям рецензії на но-винки, що публікуються в масових періодичних виданнях. Це також витрати на презентації цікавих видавничих проектів чи окремих суспільно важливих видань.

Джерела 
1. Тимошик М. С. Книга для автора, редаткора та видавця: Практичний посібник. — 2-ге вид., стереотипне. — К.: Наша культура і наука. — 2006. — 560 с.

Видавнича справа

Маркетинг